Čchiou je čínské jméno, které může označovat:

 Čchiou (Che-pej) – okres v městské prefektuře Chan-tan v provincii Che-pej;
 Čchiou (příjmení) – čínská příjmení , , ,  a .